Platenhof bezeichnet mehrere Orte in Deutschland:
 einen Wohnplatz im Ortsteil Sükow der Stadt Perleberg in Brandenburg
 eine Ortschaft in der Gemeinde Reeßum in Niedersachsen
 einen Hof bei Oedt, Gemeinde Grefrath, in Nordrhein-Westfalen

Platenhof ist auch der deutsche Name von Orten in Polen:
 der Ortschaft Cyganka in der Stadt- und Landgemeinde Nowy Dwór Gdański in der Woiwodschaft Pomorskie